Als Historisches Museum werden folgende Museen bezeichnet:

Deutschland 
 Historisches Museum Aurich
 Historisches Museum Bamberg
 Historisches Museum Bayreuth
 Deutsches Historisches Museum, Berlin
 Historisches Museum der Stadt Bielefeld
 Historisches Museum Bremen, Vorläufer des heutigen Focke-Museums
 Historisches Museum Bremerhaven
 Historisches Museum Dresden, siehe Rüstkammer (Dresden)
 Historisches Museum Frankfurt
 Historisches Museum Hanau
 Historisches Museum Hannover
 Historisch-Technisches Museum – Versuchsstelle Kummersdorf
 Historisches Museum des Hochstifts Paderborn
 Historisches Museum der Pfalz
 Historisches Museum Regensburg
 Historisches Museum Saar, Saarbrücken
 Historisches Museum Wallerfangen

Österreich 
 Historisches Museum der Stadt Wien

Schweiz  
 Historisches Museum Basel
 Historisches Museum Baden
 Historisches Museum Bern
 Historisches Museum Luzern
 Historisches Museum Olten
 Historisches Museum Obwalden, Sarnen
 Historisches Museum Blumenstein, Solothurn
 Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen
 Historisches Museum Thurgau

Übriges Europa 
 Historisches Museum der Stadt Barcelona (Spanien) 
 Historisches Museum von Bosnien und Herzegowina (Sarajevo, Bosnien und Herzegowina)
 Historisches Museum von Budapest (Ungarn)
 Historisches Museum der Färöer (Tórshavn, Färöer)
 Historisches Museum der Stadt Luxemburg (Luxemburg)
 Historisches Museum von Manacor (Spanien)
 Historisches Museum Plowdiw (Bulgarien)
 Italienisches Historisches Kriegsmuseum (Rovereto, Italien)
 Historisches Museum Shkodra (Albanien)
 Historisches Museum von Widin (Bulgarien)

Asien 
 Historisches Museum Itokoku (Japan)
 Historisches Museum Osaka (Japan)
 Historisches Museum Shaanxi (China)

Siehe auch 
 Kulturhistorisches Museum
 Historisches Nationalmuseum
 Staatliches Historisches Museum

Liste (deutsche Organisationen)
Liste (Museen nach räumlicher Zuordnung)